Lirio espadañal puede referirse al nombre común de las siguientes especies de lirio:

 Iris foetidissima, o lirio hediondo; o
 Iris xiphium, o lirio español.